Kayo peut faire référence à :

Patronymes  
 Aiko Kayō (née en 1985), idole et chanteuse japonaise.
 Bryang Kayo (né en 2002), joueur américain de soccer.
 Elie Kayo (1924-2018), homme d'affaires et industriel camerounais. 
 Léonie Kayo, entrepreneure allemande d'origine camerounaise, fille d'Elie Kayo. 
 Patrice Kayo (1942-2021), écrivain, poète, essayiste et enseignant camerounais.

Toponymes  
 Kayō, nom d'un ancien bourg situé dans le district de Jōbō de la préfecture d'Okayama au Japon.

Divers 
 Kayo Agatsuma (née en 1968), chanteuse-idole japonaise.
 Kayo Dot, un groupe de musique avant-gardiste américain.
 Kayo Inaba, biologiste et immunologue
 Kayō Mon In no Echizen, poétesse et courtisane japonaise de la fin de l'époque de Heian et du début de l'époque de Kamakura.
 Kayo Satoh (né en 1988, )top-modèle japonaise.
 Kayo Someya (née en 1991), karatéka japonaise.
 Kayō Yamaguchi (1899–1984), peintre japonais.

Homonymie de patronyme